ślimacznica (technika) – element przekładni ślimakowej
 ślimacznica (architektura) – element dekoracyjny inaczej woluta